

Patronyme 
 André Geneste (1930-2015), coureur cycliste français ;
 Bruno Geneste (né en 1960), écrivain français ;
 François de la Geneste (1847-1908), général de brigade français ;
 Noël Geneste (né en 1947), coureur cycliste français ;
 Norbert Geneste (1938-1986), raseteur français, double vainqueur du Trophée des As.

Toponyme 
 Étang de la Geneste
 La Chapelle-Geneste
 Saint-Étienne-la-Geneste
 Saint-Julien-la-Geneste

Voir aussi